

У складі незаконних збройних формувань

Обставини загибелі потребують уточнення 

 68.  Шварцлозе Олександр, Росія, загинув не пізніше червня 2014 р.
 69.  Чигіров Олександр Юрійович, Росія, загинув на початку червня (можливо 8) 2014 р. у Слов'янську
 70.  Сорокін Євген, 1987, Нижній Новгород, загинув біля Луганська, найбільш імовірно у серпні 2014 р.
 71.  Володимир («godenish»), загинув у липні-серпні не пізніше 23.08.2014
 72.  В'ячеслав, загинув 13 червня 2014 р. під Слов'янськом
 73.  Сергій, загинув 13-14 червня 2014 р. під Слов'янськом
 74.  Козлов Сергій, Краснодарський край, загинув у Луганській області не пізніше 21 серпня 2014 р.
 75.  Герасимов Сергей — 25 років (з 2009-2010 рр. проходив службу в 16 ОБрСпН, в/ч 54607).
 76.  Воронцов Павло, Чита, загинув не пізніше 5 вересня 2014 р.
 77.  Агаев Ахшар - казак Кіровського відділу Аланського республіканського казачего війська.
 78.  Керган Вульф - м. Кукуєво, Смоленська область Росія, загинув в Україні.
 79.  Соколов Олександр, 35 років, м. Лебедянь, Липецька область, Росія, вбитий поблизу м. Луганськ, Україна  
 80.  Башкіров Валерій, м. Сергієв Посад, Московська область,  Росія, загинув в Україні поблизу м. Горлівка

Військовослужбовці ЗС РФ

5 вересня, речник РНБО України повідомив, що за оперативною інформацією української розвідки, загальні втрати росіян за час конфлікту складають близько 2 тисяч загиблих.

Подібну інформацію озвучила російська громадська активістка Олена Васильєва. "Судячи з того, що повідомляють люди, виходить, що, звичайно, більш ніж 2000 чоловік тільки в серпні", - заявила вона.

Російська громадська спільнота "Вантаж-200" підрахував кількість вбитих на Донбасі солдат Російської Федерації - 3526 бійців. "Після офіційно озвучених 2000 загиблих в ході військових дій на сході України, загинули ще понад тисячу російських солдатів", - про це, 14 вересня, повідомила російський політик та експерт-еколог, засновниця спільноти "Груз-200" Олена Васильєва.

Станом на 24 вересня 2014 року, спільнота «Вантаж-200» нарахувала понад 4000 вбитих на Донбасі солдат РФ.

Станом на 14 листопада 2014 року, кількість поховань невідомих чоловіків, тільки на кладовищі м. Ростова (Росія), перевалила за 4 тисячі. "Росія "Афган" за кількістю жертв вже обігнала...", - зробив висновок автор фотографій з кладовища в Ростові.

Станом на 19 листопада 2014 року, оприлюднена таблиця втрат російської армії в Україні: "В Україні загинули до 4360 військовослужбовців Російської Федерації...".

Станом на 22 січня 2015 року, оприлюднено висновки експертів щодо втрат регулярної російської армії в Україні: "Вбито - 5737; поранено - 2927; зниклими безвісти - 2838..." "Внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло більш як 5,5 тисячі російських військовослужбовців...".

21.02.2017 року, Голова правління Міжрегіонального координаційного центру "Забутий полк" (Росія), російський громадсько-політичний діяч О. Васильєва оприлюднила уточнений поіменний список з понад 3 тис. російських військових й найманців, які загинули на Донбасі.

Цивільні та представники ЗМІ

У складі українських добровольчих батальйонів

Див. також 
 Небесна сотня
 Груз 200
 Жертви російського вторгнення в Україну 2014
 Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (2014)
 Цивільні втрати внаслідок російського вторгнення в Україну (2014)
 Список загиблих під час протистоянь в Одесі 2 травня 2014 року
 Авіакатастрофа Boeing 777 Malaysia Airlines біля Донецька
 Втрати проросійських сил внаслідок російського вторгнення в Україну (2014)
 Список російських військовослужбовців, що потрапили в полон в Україні під час АТО
 Втрати проросійських сил внаслідок російського вторгнення в Україну (2021)
 Список вояків-іноземців, загиблих у російсько-українській війні (на проросійському боці)
 Втрати проросійських сил внаслідок російського вторгнення в Україну (2020)

Примітки

Посилання 
 212 солдат РФ, які загинули в Україні (список)

2014 в Україні
Списки осіб

2014 у Росії
Втрати російської сторони у російсько-українській війні (з 2014)